

Botanica 
Croton – nome comune di una pianta ornamentale da interni
Croton – genere di piante appartenente alla famiglia delle Euphorbiaceae

Geografia 
 Italia
 Croton – antico nome di Crotone, capoluogo dell'omonima provincia
 Stati Uniti d'America
Croton – township della Contea di Newaygo, Michigan
Croton-on-Hudson – villaggio della Contea di Westchester, New York

Mitologia 
Croton – figlio di Eaco